Rheinfelden kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Rheinfelden, stad, Aargau,  
 Rheinfelden (distrikt), Aargau

Tyskland 

 Rheinfelden (Baden), stad, Baden-Württemberg,